Where the Crawdads Sing, roman uit 2018 van Delia Owens, vertaald in het Nederlands als Daar waar de rivierkreeften zingen
 Where the Crawdads Sing (film), de verfilming van bovengenoemde roman